Меньков — русская фамилия.

Известные носители

 Меньков, Александр Александрович  (род. 1990) — российский прыгун в длину. 
 Меньков, Вадим Юрьевич  (род. 1987) — узбекский гребец-каноист.
 Меньков, Иван Никитич (1884—1920) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Меньков, Михаил Иванович (1885—1926) — российский художник, фотограф.
 Меньков, Пётр Кононович (1814—1875) — русский генерал, военный журналист и писатель, главный редактор «Военного сборника» и «Русского инвалида».

 Менькова, Оксана Владимировна (род. 1982) — белорусская легкоатлетка (метание молота).